Даур — село в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Село находится в 56 км от Атагая

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 346 человек

Власть 
Село в административном плане относится к Шебертинскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района